Новак Ђоковић је трећи пут освојио турнир. У финалу је савладао Хуана Мартина дел Потроа са 6:3, 7:6, 6:3. Ђоковић је тако освојио 14. гренд слем титулу у каријери и изједначио се на трећем месту са Питом Сампрасом.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира, АТП

Отворено првенство САД у тенису 2018.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно